Bast har flere betydninger:

 Bast (fibre) — Et materiale af plantefibre.
 Bast (også kaldet Bastet) — En egyptisk gud.
 Anton Bast — Dansk præst.
 Paul Danchel Bast — Dansk præst.
 Bast (tegner) (1974-) — Fransk tegneserietegner.